HS Spetsai ( = von Spetses) ist eine griechische Fregatte der MEKO 200 HN oder Hydra-Klasse. Es ist das zweite Schiff dieser Klasse und das erste, das in der griechischen Werft Hellenic Shipyards in Skaramagas gebaut wurde. Es ist das fünfte Schiff, das nach der Insel Spetses benannt wurde.

Erster Kommandant des Schiffes war Fregattenkapitän D. Kourkouli. Die Besatzung besteht aus 27 Offizieren und 171 Unteroffizieren und Mannschaften. Die HS Spetsai nahm an der Operation Enduring Freedom und der Operation Irini teil.

Literatur 
 K. Paisi-Paradeli: Τα ΠΛΟΙΑ του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1829–1999. ISBN 960-86501-1-9, S. 143.

Weblinks 

 Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ (F 453)

Fregatte (Griechenland)